Cota altimétrica — número que representa a altitude acima do nível médio do mar
 Seri Jaiavardenapura-Cota — ou simplesmente Cota; capital oficial do Sri Lanca
 Cota (Cundinamarca) — município da Colômbia
 Cota — freguesia portuguesa
 Cotas — ex-freguesia portuguesa
 Circuito das Américas — sigla: COTA; autódromo nos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos